State Fair (roman), een roman uit 1932 van de Amerikaanse auteur Phil Stong
State Fair (1933), een film van Henry King
State Fair (1945), een film van Walter Lang
State Fair (1962), een film van José Ferrer